Martinovići est un toponyme qui peut désigner :
en Croatie
 Martinovići, un village situé dans la municipalité de Glina, comitat de Sisak-Moslavina ;
 Martinovići, un village situé dans la municipalité de Župa dubrovačka, comitat de Dubrovnik-Neretva ;
au Monténégro
 Martinovići, un village du Monténégro situé dans la municipalité de Plav.